Le T89 cartridge converter était un adaptateur de cartouches 60/72 pins. Il permet aux joueurs de brancher un jeu Famicom (60 pins) dans un jeu NES (72 pins) pour pouvoir y jouer.

Voir aussi 
 Nintendo
 Liste des accessoires de la NES
 Liste des accessoires de la Famicom

Matériel Nintendo
Nintendo Entertainment System